Беркофф (, ) — еврейская фамилия (одна из транслитераций фамилии Берков или производная от Беркович).

Известные носители 
 Беркофф, Жереми (род. 1977) — французский физик и изобретатель.
 Беркофф, Стивен (Беркович; род. 1937) — английский актёр, режиссёр и сценарист.

См. также